Historische klimatologie, de klimaatgeschiedenis sedert het ontstaan van de mens 
 Paleoklimatologie, de geologische klimaatgeschiedenis van de Aarde